Have a Nice Day (album van Roxette), een album van de Zweedse rockband Roxette uit 1999
Have a Nice Day (Stereophonics), een nummer van de band Stereophonics uit 2001
Have a Nice Day (album van Bon Jovi), een album van de Amerikaanse rockband Bon Jovi uit 2005
Have a Nice Day (single van Bon Jovi), de eerste single van dat album